Льняна́я кни́га — книга, написанная на льняном полотне.

Сейчас под этим понимаются:
 Lintei Libri — древнеримские летописи, написанные на полотне и хранившиеся в храме Юноны Монеты. Ни одна из этих книг не сохранилась, их содержание неизвестно.

 Этрусская книга Liber Linteus, дошедшая до наших дней.